Lettenthal ist der Name folgender Orte:

 Lettenthal (Mehring), Ortsteil von Mehring, Landkreis Altötting, Bayern
 Lettental (Grein), Ortsteil von Grein, Bezirk Perg, Oberösterreich; früher Lettenthal